Denumirea de Podslon se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Podslon, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Podslon, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.